European Touring Car Cup 2007 – trzecia edycja pucharu wyścigowego European Touring Car Cup. Składała  z pojedynczej rundzie na torze Adria International Raceway. Po raz pierwszy podzielono samochody na trzy kategorie: Super 2000, Superprodukcyjną oraz Super 1600. Wygrali je odpowiednio Michel Nykjær, Aleksiej Basow oraz Jens-Guido Weimann.

Lista startowa

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona European Touring Car Cup 

Sezony European Touring Car Cup
2007 w sportach motorowych
2007 we Włoszech